Sanremo International – programma televisivo italiano in onda nel 1990 e 1991 su Rai 1
Sanremo 87 International – album compilation del 1987
Sanremo '89 International – album compilation del 1989
Sanremo International – album compilation del 1991 pubblicato dalla RCA
Sanremo International – album compilation del 1991 pubblicato dalla WEA
Il meglio di Sanremo '95 International – album compilation del 1995